Косаев — казахская фамилия. Известные носители:
 Косаев, Аликбай (1905—1941) — панфиловец, Герой Советского Союза.
 Косаев, Еркебулан Муратбекович (род. 1988) — казахстанский дзюдоист.